Il doppio  del Baton Rouge Pro Tennis Classic 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Philipp Simmonds e Tim Smyczek erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rajeev Ram e Bobby Reynolds hanno battuto in finale Harsh Mankad e Scott Oudsema 6–3, 6–7(6), [10–3].

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (campioni)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

 Todd Widom /  Michael Yani (quarti di finale) 
 Brendan Evans /  Alex Kuznetsov (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Baton Rouge Pro Tennis Classic 2009